Маккенни () — фамилия. Известные носители:
  (род. 1946) — канадский хоккеист и спортивный комментатор.
 Маккенни, Дон (1934—2022) — канадский хоккеист и хоккейный тренер, обладатель Кубка Стэнли.
  (род. 1965) — австралийский театральный актёр и танцор, лауреат Приза Хелпманна.
  (1785—1859) — американский государственный деятель, суперинтендант по делам индейцев.
 Маккенни, Уэстон (род, 1998) — американский футбольный полузащитник, футболист года в США.